África do Sul — cujo código de país  ISO 3166-1 é ZA
 Hórus Sá — possível faraó da II ou III dinastia egípcia também chamado Zá

Informática
 .za — código de país do domínio internet de topo (ccTLD) da África do Sul
 ZoneAlarm — firewall

Desambiguações de siglas